Sortenschutzgesetz steht für:

 Sortenschutzgesetz (Deutschland), SortSchG, Gesetz in Deutschland
 Sortenschutzgesetz 2001, Bundesgesetz über den Schutz von Pflanzensorten, Gesetz in Österreich
 Sortenschutzgesetz (Schweiz), Bundesgesetz über den Schutz von Pflanzenzüchtungen, Gesetz in der Schweiz

Siehe auch:
 Sortenschutz – dort auch zu anderen Ländern